Зеебург:

 Зеебург — прежнее название города Гробиня в Латвии
 Зеебург — община в Германии, в Бранденбург возле Шпандау
 Зеебург — община в Германии, в земле Саксония-Анхальт
 Зеебург — община в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Зеебург — немецкое название города Езёраны (ныне Польша, раньше — Восточная Пруссия). (в донесениях и наградных листах Советской Армии используется немецкое название)

Персоналии 
  (1884—1972) — германский футболист.
 Зеебург, Франц фон — немецкий писатель (писал под псевдонимом «Франц Хакер» — Franz Xaver Hacker).